Дубров — русская фамилия.

Известные носители 
 Дубров, Александр Петрович (род. 1931) — российский биофизик.
 Дубров, Андрей Васильевич (род. 1950) — советский и российский диссидент.
 Дубров, Вадим Эрикович (род. 1959) — доктор медицинских наук, главный травматолог города Москвы.
 Дубров, Григорий Карпович (1937—2010) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Дубров, Денис Витальевич (1989—2022) — украинский пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр.
 Дубров, Леонид Васильевич (род. 1938) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дубров, Пётр Валерьевич (род. 1978) — российский лётчик-космонавт.
 Дубров, Эрик Яковлевич (род. 1936) — доктор медицинских наук, профессор, специалист в области ультразвуковой медицины.

См. также 
 Дубов
 Дуброва
 Дубровка
 Дуброво
 Дубровская
 Дубровский
 Дубровское